Флаг городского поселения Гаврилов-Я́м Гаврилов-Ямского муниципального района Ярославской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 апреля 2008 года решением Муниципального Совета городского поселения Гаврилов-Ям № 153 и 25 июня 2008 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4049.

До муниципальной реформы флаг Гаврилов-Ямского муниципального округа использовался также как флаг города Гаврилов-Ям.

Описание 
«Прямоугольное полотнище из трёх равновеликих вертикальных полос жёлтого, белого и жёлтого цветов, в центре которого — червлёные гербовые фигуры городского поселения Гаврилов-Ям. Отношение ширины к длине флага 2:3».

Гербовые фигуры представляют собой красные упряжную дугу с подвешенным к ней колокольчиком, внизу три сквозных ромба.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения Гаврилов-Ям, в основе которого лежит ямская утварь и четыре ромба.

Конская дуга с колокольчиком указывает на историческое название города, связанное с ямщицкой деятельностью поселения на тракте Москва — Суздаль — Ярославль и названием «Ям».

Три сквозных ромба — ткацкие челноки — символизируют промышленное производство и связь поколений: прошлое, настоящее и будущее.

Принадлежность к Ярославской области отмечена традиционным для неё жёлтым цветом. Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства и величия.

Белая полоса — символ реки Которосль, на берегах, которой расположен Гаврилов-Ям. Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства, мудрости

Красный цвет — символ жизнеутверждающей силы, энергии и красоты.

Примечания 

Флаг
Колокольчик в геральдике